Wereldkampioenschap dammen 2003 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 2003 (toernooi)